Blaue Elise ist der Name von
 Blaue Elise (Kartoffel), einer Kartoffelsorte
 Die blaue Elise, einer Zeichentrickreihe um ein blaues Erdferkel